Lucía Méndez puede referirse a:
 Lucía Méndez (actriz), actriz, cantante y empresaria mexicana-estadounidense
 Lucía Méndez (periodista), periodista española